Le rasoir d'Ockham ou « principe d'économie » est un principe de raisonnement philosophique. Il a donné son nom à :
 Le Rasoir d'Occam (), roman américain de David Duncan (1957) ;
 Le Rasoir d'Ockham, roman français de Henri Lœvenbruck (2008).